Rajd Włoch 2014 (11. Rally d’Italia Sardegna 2014) – rajd samochodowy rozgrywany we Włoszech od 4 do 8 czerwca 2014 roku. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Rajd po raz drugi z rzędu wygrał francuski kierowca Sébastien Ogier, było to tym samym jego dwudzieste zwycięstwo w RMŚ. Drugie miejsce zajął Norweg Mads Østberg z prawie półtoraminutową stratą, a na trzecim miejscu uplasował się Fin Jari-Matti Latvala. Polak Robert Kubica startujący w tej rundzie mistrzostw świata zajął ósme miejsce. Był on raz drugi, a dwa razy trzeci na poszczególnych odcinkach specjalnych (OS). Urwane koło na 12 OS-ie pozbawiło Kubicę piątego miejsc w klasyfikacji generalnej.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 6 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 6 rundach

Wynik WRC-2 po 6 rundach

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Włoch 2014

Przypisy 

2014
Włochy
2014 we Włoszech